RefDB — это клиент-серверная система управления библиографической информацией для языков разметки таких как SGML, XML, и LaTeX. Годится для использования как в целях самоархивирования так и для институционального репозитория.
RefDB распространяется под лицензией GPL и является кроссплатформенным.

См. также 
 BibTeX
 Библиография
 Классификатор

Примечания 

Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение для macOS
Кроссплатформенное программное обеспечение